Черномо́рское шоссе:

 Черноморское шоссе — улица в Евпатории республики Крым
 Черноморское шоссе — улица в селе Межводном Черноморского района республики Крым

См. также 
 Черноморская улица
 Черноморская набережная — набережная в Геленджике
 Черноморский бульвар
 Черноморский переулок
 Черноморский проезд
 Черноморский тупик
 Черноморский спуск — улица в Херсоне